Балестреро () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Балестреро, Грегори (род. 1947) — американский промышленный инженер.
 Балестреро, Этторе (род. 1966) — итальянский прелат и ватиканский дипломат.

См. также 
 Баллестреро, Анастасио Альберто (; 1913—1998) — итальянский кардинал.